Robert Bonar "Bob" Valentine (Dundee, 10 de maio de 1939) é um ex-árbitro de futebol da Escócia. Ele é mais conhecido por arbitrar dois jogos no Mundial de 1982 na Espanha: o infame "Jogo da Vergonha" entre a Alemanha Ocidental e a Áustria, e o jogo da segunda fase entre a Polónia e os soviéticos. Também atuou como bandeirinha no jogo Alemanha Ocidental x França, e esteve em 2 Eurocopas (1984 e 1988).

Após retirar-se como árbitro em 1989, Valentine tornou-se o Chefe de Arbitragem da Federação Escocesa.

Árbitros da Eurocopa de 1988
Árbitros da Eurocopa de 1984
Árbitros da Copa do Mundo FIFA de 1982
Árbitros da Copa do Mundo FIFA
Árbitros de futebol da Escócia
Pessoas vivas
Naturais de Dundee